Encyclopaedia bezeichnet:
 das 1559 in Basel veröffentlichte Werk des Stanislav Pavao Skalić
 die Encyclopaedia Cursus Philosophici (ca. 1630) von Johann Heinrich Alsted
 allgemein eine Enzyklopädie, siehe auch: Geschichte und Entwicklung der Enzyklopädie